

Нью-Провіденс — місто, штат Айова
 Нью-Провіденс — місто, штат Нью-Джерсі